

Cinema 
Homeward Bound – documentario del 1919
 Homeward Bound – film del 1923 diretto da Ralph Ince
 In fuga a quattro zampe (Homeward Bound: The Incredible Journey) – film del 1993 diretto da Duwayne Dunham

Letteratura 
 Caccia tragica (Homeward Bound) – romanzo di Laurence James, con lo pseudonimo di James Axler, del 1988
Colonizzazione fase 4 (Homeward Bound) – romanzo di Harry Turtledove del 2004

Musica 
Homeward Bound  – singolo di Simon and Garfunkel del 1966, dall'album Parsley, Sage, Rosemary and Thyme
Homeward Bound  – album di Harry Belafonte del 1970

Televisione 
Homeward Bound  – film tv del 1994 diretto da Linda Schaffer
Homeward Bound  – film per la televisione del 2002 diretto da Joshua Brand
 Legami familiari (Homeward Bound) – episodio della seconda stagione di Private Practice